Novakovec (Jalžabet)
 Novakovec (Podturen)